Bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 15 lutego na Alpensia Cross-Country Centre w Daegwallyeong-myeon. Zawodniczki miały do przebiegnięcia 10 kilometrów techniką dowolną.

Mistrzynią została Norweżka Ragnhild Haga, druga była Charlotte Kalla ze Szwecji, a brąz wywalczyły ex aequo Norweżka Marit Bjørgen i Finka Krista Pärmäkoski.
W zawodach wzięły udział trzy Polki. Najlepsza była Sylwia Jaśkowiec, która zajęła 24. miejsce, Ewelina Marcisz była 42, a Martyna Galewicz 64.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018